Оксана Окунева () — украинская прыгунья в высоту, участница летних Олимпийских игр 2016 года. Семикратная чемпионка Украины (2011, 2013—2017, 2020). Четырёхкратная чемпионка Украины в помещении (2011, 2015—2017).

Биография и карьера 
Начала заниматься прыжками в высоту в 14 лет. Тренировалась под руководством А. С. Ильина, В. В. Демидова, Г. В. Зуева.

Дебютировала на международной арене в 2007 году на чемпионате мира среди юношей в Остраве, где заняла 6 место. В 2016 году на своей дебютной Олимпиаде не попала в финал, заняв в квалификации 22 место.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

Прыгуны в высоту Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике